Adalbert Gurath ist der Name folgender Personen:

* Adalbert Gurath Senior (* 1915), rumänischer Fechter 
 Adalbert Gurath Junior (* 1942), rumänischer Fechter